

Источник 
Населённые пункты Спасского района

См. также 
Список населённых пунктов Нижегородской области

 
Спасский район